Messier 47 (M47), een object aan de sterrenhemel
 M47 Patton, een Amerikaanse tank
 M47 (Mashreq), een weg in de Arabische Mashreq